Néstor Alejandro Araujo Razo (Guadalajara, 1991. augusztus 29. –) a mexikói válogatott olimpiai bajnok labdarúgója, aki 2022 óta a Club Américában játszik védőként. A Santos Laguna csapatával kétszeres mexikói bajnok. Tagja volt annak a csapatnak, amely Mexikó 13. olimpiai aranyérmét szerezte.

Pályafutása

Klubcsapatokban
A mexikói első osztályú bajnokságban 2010. szeptember 18-án mutatkozott be a Cruz Azul tagjaként, amikor csapata hazai pályán 3–0-s győzelmet aratott a Querétaro felett. A Cruz Azullal a 2013-as Clausura szezonban megnyerte a kupát, majd a Santos Lagunához igazolt. A Santosszal is kupagyőztes lett (2014 Apertura), majd a 2015-ös Clausura szezonban bajnoki címet is nyert. Ugyancsak bajnok lett a 2018 Clausurában is. Ez után a győzelem után Spanyolországba igazolt a Celta Vigo cssapatához.

A válogatottban
A felnőtt válogatottban először 19 évesen, 2011. július 4-én, a Copa América sorozatban, egy Chile elleni mérkőzésen lépett pályára, ahol mindjárt góllal mutatkozott be. Tagja volt a 2012-ben a londoni olimpián aranyérmet nyert válogatottnak, majd bekerült a 2016-os Copa América mexikói keretébe is, 2018-ban pedig beválogatták a világbajnokság bő keretébe, igaz, a szűk keretből végül kimaradt.

Része volt a 2019-es CONCACAF-aranykupát megnyerő mexikói csapatnak is, 2022-ben pedig beválogatták a világbajnokságon szereplő mexikói keretbe.

Mérkőzései a válogatottban

Források

Néstor Araujo a mediotiempo.com-on 
Néstor Araujo a mexikói bajnokság honlapján 

Mexikói labdarúgók
Mexikói olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2012)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
1991-ben született személyek
Labdarúgóhátvédek
A Cruz Azul labdarúgói
A Santos Laguna labdarúgói
A Celta Vigo labdarúgói
A Club América labdarúgói
Élő személyek